Carl Stöter ist der Name folgender Personen:

* Carl Stöter (Geistlicher) (Carl Hermann Leopold Stöter; 1803–1881), deutscher Pfarrer und Superintendent 
 Carl Stöter (Mediziner) (Carl Adalbert Stöter; 1851–1927), deutscher Mediziner